Districtul autonom Koriakia, sau simplu Koriakia (), a fost până în data de 1 iulie 2007 un subiect federal al Rusiei, care în urma unei decizii bazate pe un referendum, a fost unit cu Regiunea Kamceatka, formând împreună o nouă diviziune administrativă, Ținutul Kamceatka.

Date geografice
Koriakia ocupa jumătatea de nord a peninsulei Kamceatka situată între Marea Ohoțk și Marea Bering, ea cuprinde și regiunea munților Koriaki de pe continentul rusesc ca și insula Karaghinski situată la est.

Populație

Regiunea are o populație cu o densitate mică, compusă din popoare indigene:
koriaki 37,5%
ciukuți  4 %
itelmeri  3 %
eveni  2 %
la care s-au adăugat popoarele venite de pe continent compusă din:
ruși 39,6 % 
bieloruși 1,9%
ucrainieini  6 %
Orașele regiunii sunt capitala regiunii Palana „Палана” (3.910 loc.) și orașul Osora „Оссора” (2.288 loc.).

Economie
Principalele ramuri economice sunt reprezentate prin industria peștelui a lemnului și creșterea renilor. Regiunea este bogată în zăcăminte ca de exemplu zăcăminte de platină.

Referințe și note

Legături externe 
Pagina Oficială a Koriakiei

Regiunile Rusiei